Roux steht für:
 Roux (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Roux, französische Bezeichnung für Mehlschwitze.
 Roux-Insel, Insel vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Roux-Methode, Methode zum Lösen des Zauberwürfels, siehe Methoden zum Lösen des Zauberwürfels#Roux-Methode

Siehe auch:
 Roux-Insel, Insel vor der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 Le Roux
 La Roux, britisches Electropop-Duo
 Kap Roux, Kap der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Rioux
 Rous
 Ru
 Ruh